Гре́йнджер або Ґре́йнджер — () — англійське прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище 

 Голлідей Грейнджер (; нар. 27 березня 1988) — англійська актриса театру, кіно та телебачення.
 Кетрін Грейнджер (; нар. 1975) — британська веслувальниця, олімпійська чемпіонка та медалістка.
 Клайв Грейнджер (; 1934—2009) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (2003).
 Персі Грейнджер (; 1882—1961) — австралійський піаніст і композитор.

Персонажі 
 Герміона Ґрейнджер (; нар. 1979) — відьма, персонаж серії романів про Гаррі Поттера.

Топоніми 

 Грейнджер — округ, штат Теннессі
 Грейнджер — місто, штат Айова
 Грейнджер — місто, штат Нью-Йорк
 Грейнджер — місто, штат Техас
 Грейнджер — місто, штат Вашингтон
 Грейнджер — місто, штат Вайомінг
 Грейнджер — поселення, штат Міссурі
 Грейнджер — переписна місцевість, штат Індіана

Англійські прізвища